Ел Какистле има више значења:

 Ел Какистле (Местикакан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Какистле (Ночистлан де Мехија), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Какистле, Ел Куидадо (Тепетонго), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику